

Crittografia 
 Confusione – proprietà di un algoritmo crittografico

Diritto 
 Confusione – modo di estinzione dell'obbligazione

Letteratura 
 Confusione (The Confusion) – romanzo dello scrittore Neal Stephenson

Musica 
 Confusione – brano musicale di Lucio Battisti del 1972, retro del singolo Il mio canto libero
 Confusione – singolo di Giovanna del 2006
 Confusione (2.0) – singolo di Giovanna del 2022, remake del brano Confusione della stessa cantante nell'album Macchie d'amore del 1983.
 ConFusione - 9 canzoni disidratate da Franco Battiato – album dei Per Grazia Ricevuta del 2010

Psicologia 
 Confusione – stato psicologico